Граци се могу односити на:

 Доњи Граци, насеље у општини Мркоњић Град, Република Српска, БиХ
 Горњи Граци, насеље у општини Мркоњић Град, Република Српска, БиХ

Види још 
 Грачи, серија, теленовела